Zeller See oder Zellersee ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Deutschland:
 Zeller See (Bad Schussenried), See bei Bad Schussenried, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Zeller See (Bodensee), Teil vom Untersee des Bodensees bei Radolfzell, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Zellersee (Chiemgau), See im Chiemgau bei Mettenham (Schleching), Landkreis Traunstein, Bayern
 Zellersee (Kißlegg), auch Zeller See, See bei Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Zeller See (Neuburg an der Donau) bei Zell, Stadt Neuburg an der Donau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

in Österreich:
 Zeller See (Salzburg), See im Pinzgau bei Zell am See, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Zeller See oder Irrsee, See im Salzkammergut bei Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Zeller See (Begriffsklärung)